Maremma eller Maremmano kan syfta på:

 Maremma – ett låglänt träsk- och marskland som ligger i södra Toscana
 Maremma (hästras) – en hästras
 Maremmano abruzzese – en herdehund
 Segugio Maremmano – en drivande hund

Se även
 Maremmana – en koras